Херсидамант в древнегреческой мифологии:

 Херсидамант — сын Приама от наложницы.  См. Список детей Приама.
 Херсидамант — сын Птерелая, царя телебоев. Был убит в бою с сыновьями Электриона. См. Мифы островов Ионического моря.